Пнев () — село в Пасечнянской сельской общине Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 4620 человек. Занимает площадь 25.36 км². Почтовый индекс — 78431. Телефонный код — 03475.

Известные уроженцы 
 Коланковский, Людвик (1915—2001) — польский учёный, историк, общественный деятель.
 Кушнир, Михаил Михайлович (род. 1967) — советский, украинский борец вольного стиля и тренер.

Ссылки 
 Пнев на сайте Верховной рады Украины